Ру́мболовская гора́ — мемориал в составе «Зелёного пояса Славы».

Сооружён в 1967 году трудящимися Фрунзенского района Ленинграда у подножья Румболовской горы на Дороге жизни во Всеволожске у перекрёстка с Колтушским шоссе. Архитекторы П. Ф. Козлов, В. Н. Полухин.

Описание 
Памятник выполнен в виде металлических листьев дуба и лавра, которые символизируют жизнь и славу, а жёлудь перед ними — новую жизнь.

Рядом с памятником находится стела с изображениями грузовых машин и текстом стихотворения:

Через мемориал проходит трасса ежегодного международного зимнего марафона «Дорога Жизни».

Памятник «Дуб и лавр» был отреставрирован в мае 2014 года. Гранитный камень был отшлифован, отремонтирована лестница, заново выложена пешеходная дорожка, возле мемориала разбиты цветочные клумбы.

Является объектом культурного наследия народов Российской Федерации.

Примечания

Литература 
 
 

Памятники Всеволожского района
Зелёный пояс Славы
География Всеволожска